El término Wow o WOW puede referirse, en esta enciclopedia:

 Wow, defecto de la grabación analógica de una señal, que implica oscilaciones respecto a la velocidad de reproducción correcta.
 SRS WOW tecnología acústica de sonido en 3D.
 Señal WOW, señal famosa de astronomía.
 World of Warcraft, videojuego de ordenador en línea 
 Windows on Windows, sistema de retrocompatibilidad de Microsoft Windows.
 WOW, operadora de telefonía celular en Colombia.
 Women on Waves, abreviatura de la asociación abortista.
 WOW air, aerolínea islandesa.

Música 
 «WOW», sencillo del segundo álbum de estudio de la cantante rumana Inna.
 «WOW», sencillo de la cantante australiana Kylie Minogue.
 «Wow», sencillo de la cantante británica Kate Bush.
 «WOW», sencillo del DJ neerlandés Tiësto.
 WOW, álbum debut de la cantante estadounidense Wendy O. Williams.
 WOW , quinto álbum de estudio del grupo indie-rock italiano Verdena.

Enlaces externos